Ни́кос Захариа́дис (, в СССР Николай Николаевич Николаев, прозвище Неистовый Никос; 27 апреля 1903, Эди́рне, Османская империя — 1 августа 1973, Сургут, РСФСР, СССР) — деятель греческого рабочего движения. Генеральный секретарь Коммунистической партии Греции с 1931 по 1956.

Биография 
Родился в семье табачника, с юности работал в порту грузчиком, участвовал в забастовочном движении. Окончил московский Коммунистический университет трудящихся Востока им. И. В. Сталина. С 1936 до 1945 года неоднократно был заключённым греческих тюрем и немецких концентрационных лагерей. В мае 1945 года вернулся из немецкого лагеря Дахау, выступил перед 200 000 сторонников. В греческой гражданской войне 1946—1949 годов командовал Демократической армией Греции. Война закончилась поражением армии Захариадиса, после чего он вместе со штабом КПГ перешёл в Албанию, затем в Бухарест. Поддержал Сталина, резко выступая против Тито.

7-й расширенный Пленум ЦК КПГ (18-24 февраля 1957) принял решение вывести Н. Захариадиса из состава ЦК КПГ и исключить его из рядов партии «как антипартийного, фракционистского, антиинтернационалистского, вражеского элемента». Затем он был отправлен в фактическую ссылку в Боровичи (Новгородская область), где работал начальником лесного хозяйства под именем Н. Н. Николаева. Затем он был выслан в Ханты-Мансийский национальный округ Тюменской области. 16 июля 1970 года был признан политэмигрантом. Жил в ссылке под чужим именем в Сургуте, где 1 августа 1973 года повесился.

Был похоронен в Тюмени, а затем, в декабре 1991 года, перезахоронен в Греции, в Афинах.

2 октября 2011 Коммунистическая партия Греции официально реабилитировала и восстановила в партии Никоса Захариадиса: «Возникла необходимость реабилитировать Никоса Захариадиса, который был смещён с поста руководителя КПГ и исключён из партии вследствие несправедливого, ошибочного обвинения в навязывании партии сектантской, догматической и авантюристской линии. Это обвинение было результатом господства оппортунизма в международном коммунистическом движении, в КПСС и в других партиях власти, что привело к его господству и в КПГ», — отметила в своём выступлении 14.12.2011 генсек ЦК Компартии Греции Алека Папарига.

В сентябре 2014 года в Сургуте, на здании, где работал Н. Захариадис, была торжественно открыта мемориальная доска. На открытии присутствовали официальные лица, в том числе из КПГ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Алексей Захариадис: «Я дал слово хранить тайну, но его не сдержал»
 В.Малышев: Дело «Неистового Никоса». Как Генсек Компартии Греции Захариадис и ео сподвижники оказались плитэмигрантами в Ташкенте
 ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ- ΟΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Революционеры Греции
Коммунисты Греции
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Заключённые концлагеря Дахау
Слушатели Международной ленинской школы
Получившие политическое убежище в СССР
Персоналии:Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Иммигрировавшие в СССР из Греции
Репрессированные в СССР
Повесившиеся
Умершие в Сургуте
Посмертно реабилитированные
Похороненные на Первом афинском кладбище